Mužská čtyřhra New York Open 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do deblové soutěže uniondalského tenisového turnaje hraného na tvrdém halovém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu Němci Kevin Krawietz a Andreas Mies se rozhodli zúčastnit paralelně konaného Rotterdam Open 2020.

Vítězem se stal nenasazený, britsko-pákistánský pár Dominic Inglot a Ajsám Kúreší, který ve finále zdolal Američany Steva Johnsona s Reillym Opelkou po zvládnutých tiebreacích obou setů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Spolupráci navázali v lednu 2020, a po finálové porážce na montpellierském Open Sud de France 2020 v předchozím týdnu, získali premiérovou trofej jako pár. Inglot vybojoval čtrnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro Kúrešího, obhajujícího finálovou účast, to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Austin Krajicek /  Franko Škugor (1. kolo)
  Santiago González /  Ken Skupski (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Luke Bambridge /  Ben McLachlan (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

New York Open
ATP Tour 2020
Tenis v USA v roce 2020